Příjmení Onderka nosí více osobností:
 Radek Onderka (* 1973) – bývalý český fotbalista
 Roman Onderka (* 1965) – český politik

Podobná příjmení 
 Onderčo
 Onderek
 Onderko